Slag bij Dorylaeum (1097)
 Slag bij Dorylaeum (1147)